Apium moorei är en flockblommig växtart som beskrevs av George Claridge Druce. Apium moorei ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
moorei